Le mot « rectrice » peut désigner :
 un  de sexe féminin ;
 une rectrice, plume de la queue d'un oiseau.